Алле́гр, Аллеґр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Клермон-Феррана, 23 км на північний захід від Ле-Пюї-ан-Веле.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 415 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 880,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Аллегр
 Аллегр на сайті французького Національного інституту географії
 Аллегр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллегр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Луара